

Денисовка — село, районний центр, Костанайська область

Денисовка — присілок, Промишленнівський округ, Кемеровська область
 Денисовка — присілок, Юринський район, Марій Ел

Див. також 
 Денисівка